Oberwil (gemeente), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap
Oberwil-Lieli, een gemeente in het kanton Aargau
Oberwil bei Büren, een gemeente in het kanton Bern
Oberwil im Simmental, een gemeente in het kanton Bern
Oberwil (Nürensdorf), een plaats in de gemeente Nürensdorf in het kanton Zürich